Шатаев — фамилия:
 Шатаев, Андрей Александрович (род. 1972) — контр-адмирал, начальник Управления охраны объектов на акваториях Росгвардии.
 Шатаев, Владимир Николаевич (род. 1937) — альпинист, тренер сборной России по альпинизму.
 Шатаев, Магомед Шотаевич (1896—1965) — советский государственный и общественный деятель.
 Шатаев, Николай Иванович (1914—1990) — лётчик-истребитель. Герой Советского Союза.

 Шатаева, Эльвира Сергеевна (1938—1974) — советская альпинистка.